Il singolare del torneo di tennis Copa Petrobras Paraguay 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Martín Vassallo Argüello che ha battuto in finale Leonardo Mayer 3-6, 6-3, 7-62.

Teste di serie 

 Luis Horna (quarti di finale)
 Brian Dabul (semifinali)
 Martín Vassallo Argüello (Campione)
 Leonardo Mayer (finale)

 Pablo Cuevas (semifinali)
 Franco Ferreiro (quarti di finale)
 Diego Hartfield (quarti di finale)
 Boris Pašanski (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Paraguay 2008